Spittal kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Spittal, Wales, community, Pembrokeshire, 
 Spittal, Dumfries and Galloway – en ort i Dumfries and Galloway, Skottland
 Spittal, East Lothian – en ort i East Lothian, Skottland
 Spittal, East Riding of Yorkshire – en ort i East Riding of Yorkshire (distrikt), East Riding of Yorkshire, England
 Spittal, Highland – en ort i Highland, Skottland
 Spittal, Northumberland – en ort i Northumberland, England
 Spittal, Stirling – en ort i Stirling, Skottland

Österrike 

 Spittal an der Drau, Kärnten, Politischer Bezirk Spittal an der Drau, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar